Parfondeval puede referirse a:

 Parfondeval, comuna francesa situada en Aisne.
 Parfondeval, comuna francesa situada en Orne.